Trzęsienie ziemi w Dominikanie – trzęsienie ziemi o magnitudzie 8,0 w skali Richtera, jakie 4 sierpnia 1946 roku zniszczyło region miasta Samana w Republice Dominikany, a którego epicentrum znajdowało się na północnym wschodzie wyspy Haiti
 Trzęsienie ziemi w Dominikanie – trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,7 w skali Richtera, jakie 24 czerwca 1984 roku dotknęło południowej części Dominikany, a którego epicentrum znajdowało się na morzu, na południowy wschód od wyspy Haiti
 Trzęsienie ziemi w Dominikanie – trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,4 w skali Richtera, jakie 22 września 2003 dotknęło północnej części Republiki Dominikany oraz Haiti, a którego epicentrum znajdowało się w pobliżu miasta Santiago de los Caballeros i

Zobacz też 
 Trzęsienie ziemi w Cap-Haitien w 1842  trzęsienie ziemi o magnitudzie 8,1 w skali Richtera, jakie 7 maja 1842 dotknęło północnych części Haiti i Dominikany, a którego epicentrum znajdowało się w pobliżu miasta Cap-Haïtien. Zginęło ok. 5000 ludzi
 Trzęsienie ziemi na Haiti – trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,0 skali Richtera, które 12 stycznia 2010 zniszczyło Port-au-Prince, epicentrum znajdowało się w pobliżu miasta, trzęsienie dotknęło też Dominikany. Zginęło ok. 316 000 osób.

Przypisy